Наиболее выдающийся орден Святых Михаила и Георгия () — британский рыцарский орден, основанный 28 апреля 1818 года Георгом, принцем Уэльским (позднее Георг IV) во время его пребывания принцем-регентом своего отца, Георга III.

Члены ордена имеют следующие степени старшинства (по убыванию):
 Рыцарь Великого (Большого) Креста () или Дама Великого (Большого) Креста ();
 Рыцарь-Командор () или Дама-Командор ();
 Кавалер (компаньон) ().

Орден используется для награждения лиц, совершивших значительные важные услуги, связанные с Содружеством наций или иностранными нациями.

Девиз ордена — Auspicium melioris ævi (с лат. «Признак лучшей эпохи»). Святые-покровители Ордена — Архангел Михаил и Святой Георгий. Один из главнейших символов — св. Михаил разит Сатану.

Орден занимает шестую позицию по старшинству в британской системе наград, после орденов Подвязки, Чертополоха, Святого Патрика, Бани и Звезды Индии.

История 
Орден изначально был создан для увековечивания британского протектората над Ионическими островами (контроль над которыми был получен в 1814 году; в 1817 году острова получили конституцию). Планировалось награждать им «уроженцев Ионических островов и острова Мальта и зависимых от них, и прочих подобных подданных Его Величества, могущих управлять важными и конфиденциальными ситуациями в Средиземноморье».

В 1864 году, однако, протекторат завершился, и Ионические острова стали частью Греции. Статут Ордена был пересмотрен в 1868 году; теперь членами Ордена могли стать те, кто «занимает высокие и конфиденциальные должности в колониальных владениях Его Величества, и в награду за услуги Короне, относящиеся к иностранным делам Империи». Генерал-губернаторы государств Содружества обычно получают звание Рыцаря Великого Креста или Командора либо в начале, либо в конце срока своей службы их в этих должностях, если у соответствующего государства нет своей системы наград. Эта практика была прекращена в Австралии в 1989 году и в Новой Зеландии в 2000 году.

В 1965 году орден был открыт для женщин, первым компаньоном (CMG) стала Эвелин Барк, за службу в Британском Красном Кресте.

Состав 
Британский монарх является Сувереном Ордена и назначает прочих членов Ордена (согласно обычаю, по рекомендации правительства). За ним следует Великий Мастер. Раньше эту должность занимал верховный лорд-комиссар Ионических островов; сейчас, однако, Великие Мастера назначаются Сувереном. В настоящее время Великим Мастером является двоюродный брат королевы Елизаветы II— принц Эдвард, герцог Кентский.

Изначально Орден включал 15 рыцарей Великого Креста, 20 рыцарей-командоров и 25 кавалеров. После нескольких расширений сейчас установлены пределы в 125, 375 и 1750 человек соответственно. Члены королевской семьи в составе Ордена не учитываются, как и «почётные члены» — иностранцы и граждане республик Содружества.

В Ордене шесть офицеров: прелат, канцлер, секретарь, регистратор, герольд и привратник. Герольд Ордена не является членом Геральдической Коллегии, как и многие другие геральдические офицеры. Привратник Ордена называется также Джентльмен Привратник Голубого Жезла; в отличие от такого же офицера Ордена Подвязки (Привратник Чёрного Жезла), он не входит в состав Палаты лордов.

Одеяния и атрибуты 
В важнейших случаях (например, коронации) члены Ордена носят соответствующие сложные наряды.

Знаки ордена

День награждения 
По традиции указ о награждении орденами Святых Михаила и Георгия публикуется в день рождения британского монарха, официальное празднование которого проходит каждый год во вторую или третью субботу июня.

Примечательные факты 
 Иногда шутят, что аббревиатуры значат: «Call Me God» (CMG — «зовите меня Бог»), «Kindly Call Me God»(KCMG — «Прошу звать меня Богом») и «God Calls Me God» (GCMG — «Бог зовёт меня Богом»). Шуточная расшифровка стала широко известна благодаря сериалу «Да, господин министр», но использовалась в дипломатических кругах задолго до того.
 В 1919 году кавалером ордена стал белый «генерал Харьков», а за необнаружением оного ввиду его несуществования — командующий Добрармией Владимир Май-Маевский.
 В 1953 году «кавалером Ордена Св. Михаила и Георгия» по книге стал герой романов Яна Флеминга — агент британской разведки Джеймс Бонд (упомянуто в романе «Из России с любовью»).
 В 2007 году за «заслуги в деле безопасности Соединенного Королевства» звание Компаньона ордена Святых Михаила и Георгия (CMG) получил бывший резидент КГБ СССР в Соединённом Королевстве Олег Гордиевский, который более десяти лет являлся самым важным секретным агентом Великобритании в недрах КГБ в последние годы холодной войны.

Примечания

Ссылки 

 Debrett’s Limited (2004). «The Most Distinguished Order of St Michael and St George»
 Orans, L. P. «The Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George»
 Velde, F. R. (2003). "Order of Precedence in England and Wales.
 Орден на сайте Юрия Яшенева

Михаила и Георгия святых